Список званнь та знаки розрізнення Військ СС (die Waffen-), а також їх зіставлення з військовими званнями Вермахту.

Джерела  
 Ю.Веремеев. Войска СС (Waffen SS). Знаки различия званий младших и средних руководителей. 
 Ю.Веремеев. Війська СС (Waffen-SS). Знаки различия званий высших руководителей. 
 Ю.Веремеев. таблиці звань німецького вермахту (Die Wehrmacht) 1935-45рр.. Війська СС (Waffen SS). 
 Officer Ranks of the Army, SS and Luftwaffe 
 Wehrmacht-Heer und SS Dienstgradabzeichen, Kragenspiegel und Waffenfarben 
 Cook, Stan and Bender, R. James.Leibstandarte SS Adolf Hitler — Volume One: Uniforms, Organization, & History. San Jose, CA: R. James Bender Publishing, 1994. ISBN 978-0-912138-55-8
 Hayes, A.SS Uniforms, Insignia and Accoutrements. Schiffer Publishing, Ltd. 2000. ISBN 978-0-7643-0046-2
 Lumsden, Robin.A Collector's Guide To: The Allgemeine — SS, Ian Allan Publishing, Inc. 2002. ISBN 0-7110-2905-9
 Mollo, Andrew.Uniforms of the SS, Collected Edition Vol. 1-6. Motorbooks Intl. 1997. ISBN 978-1-85915-048-1